Campionatul Mondial de Snooker din 2020 (denumit și Campionatul Mondial de Snooker Betfred din 2020 din motive de sponsorizare) a fost un turneu profesionist de snooker, care a avut loc în perioada 31 iulie - 16 august 2020 la Teatrul Crucible din Sheffield, Anglia. A fost cel de-al 44-lea an consecutiv în care Campionatul Mondial de Snooker s-a desfășurat la Crucible, respectiv al 17-lea și ultimul turneul de clasament din sezonul 2019/2020. Calificarea pentru turneu a avut loc între 21 și 28 aprilie 2020 la Institutul Englez de Sport, aflat tot în Sheffield.

Englezul Judd Trump era campionul en-titre, după ce a câștigat ediția anterioară, învingându-l în finală pe scoțianul John Higgins cu 18–9. Aceasta a fost prima dată când Trump a devenit campion mondial, anterior ajungând în finală doar o singură dată; ca atare, a reușit să evite „Blestemul Crucible” în acest an.

Englezul Ronnie O'Sullivan a devenit pentru a șasea oară campion mondial după ce l-a învins în finală pe Kyren Wilson cu scorul de 18-8.

Context

Format
Campionatul Mondial de Snooker din 2020 urma să aibă loc între 18 aprilie și 4 mai 2020 în Sheffield, Anglia, dar a fost amânat din cauza pandemiei de Covid-19. Acesta include un tablou principal cu 32 de jucători care se desfășoară la Teatrul Crucible, precum și o rundă de calificare de 128 de jucători, jucată la Institutul englezesc de sport, în perioada 8-15 aprilie 2020, terminată cu trei zile înainte de începerea tabloului principal. Acesta este cel de-al 43-lea an consecutiv în care turneul are loc la Crucible, și cel de-al 52-lea an consecutiv când campionatul se desfășoară în sistem eliminatoriu.

Primii 16 jucători din clasamentul mondial s-au calificat automat pe tabloul principal ca jucători cap de serie. Campionul mondial en-titre Judd Trump a fost plasat automat pe prima poziție, restul de cincisprezece locuri fiind alocate pe baza ultimului clasament mondial, care a fost dat publicității după 2020 Tour Championship, penultimul eveniment al sezonului. Meciurile din prima rundă se joacă după sistemul cel mai bun din 19 frame-uri. Numărul de frame-uri necesare pentru a câștiga un meci va crește cu fiecare rundă, finala urmând a se juca după sistemul cel mai bun din 35 de frame-uri.

Premii
Premiile pentru ediția din 2020 sunt următoarele.

 Câștigător: 500.000 de lire sterline
 Finalist: 200.000 de lire sterline
 Semifinaliști: 100.000 lire sterline
 Sferturi de finală: 50.000 de lire sterline
 Optimi de finală: 30.500 de lire sterline
 Șaisprezecimi de finală: 20.000 lire sterline
 Ultimul tur al calificărilor: 15.000 lire sterline
 Al doilea tur al calificărilor: 10.000 de lire sterline
 Primul tur al calificărilor: 5.000 de lire sterline
 Cel mai mare break: 15.000 de lire sterline
 Total: 2.395.000 lire sterline
 Break-ul maxim în turneul principal: 40.000 de lire sterline
 Break-ul maxim în cadrul calificărilor: 10.000 de lire sterline

Tabloul principal
{{Round32|3rdplace=no

|31 iulie| (1)| 10 | |8
|2-3 august| (16)|10 | |7
|4-5 august| (9)|3 | |10
|31 iulie-1 august| (8)| | | retragere
|1-2 august| (5)|10 | |5
|1-2 august| (12)|8 | |10
|3 august| (13)|9 | |10
|4 august| (4)|8 | |10
|31 iulie-1 august| (3)|10 | |5
|31 iulie-1 august| (14)|10 | |7
|31 iulie-1 august| (11)|10 | |9
|2-3 august| (6)|10 | |1
|3-4 august| (7)|10 | |6
|3-4 august| (10)|4 | |10
|4-5 august| (15)|10 | |2
|2 august| (2)|10 | |5

|6-7 august| (1) | 13| (16) |11
|8-9 august| |9 | (8) |13
|5-6 august| (5) |11| |13
|7-8-9 august| |13 | |12
|5-6-7 august|

Note 

2020
2020 în sport